Ово је хронолошки распоред свих утакмица на Светском првенству у фудбалу 2010. Сва времена су локална (UTC+2).

пр. - победник одлучен након продужетака

Г